

Населені пункти та їхні частини
 Страшкув — село в гміні Костелець Кольського повіту Великопольського воєводства
 Страшкув — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Страшкув — частина міста Нова Руда в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Страшкув — осада в гміні Нова Руда Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Страшкув — осада в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки